Attilio Lapadula – architetto, urbanista e accademico italiano
 Bruno Filippo Lapadula – architetto, urbanista e ambientalista italiano
 Ernesto Lapadula –  architetto, urbanista e accademico italiano
 Ettore Lapadula – medico e critico d'arte italiano
 Gianluca Lapadula – calciatore italiano, naturalizzato peruviano